De groenzwarte cotinga (Pipreola riefferii) is een zangvogel uit de familie Cotingidae (cotinga's).

Verspreiding en leefgebied
Deze soort telt zes ondersoorten:
 Pipreola riefferii occidentalis: W-Colombia en W-Ecuador.
 Pipreola riefferii riefferii: van C-Colombia tot Sierra de Perijá (bergen van NO-Colombia en NW-Venezuela).
 Pipreola riefferii melanolaema: W-Venezuela.
 Pipreola riefferii confusa: O-Ecuador en N-Peru.
 Pipreola riefferii chachapoyas: NC-Peru.
 Pipreola riefferii tallmanorum: C-Peru.

Externe link
Avibase

Cotinga's
Dier uit het Neotropisch gebied
IUCN-status niet bedreigd